Революционные ячейки — одно из самоназваний многих леворадикальных групп в Европе.

 Революционные ячейки (ФРГ)
 Революционные ячейки (Греция)
 Революционные пролетарские ячейки (Россия)
 Вооружённые пролетарские ячейки (Италия)
 Ячейки пролетарской инициативы (Италия)
 Ячейки революционной пролетарской инициативы (Италия)
 Антиимпериалистические ячейки (ФРГ)
 Сражающиеся коммунистические ячейки (Бельгия)

Леворадикальные организации
Коммунизм